Кастаньярес-де-Риоха ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Риоха в составе автономного сообщества Риоха (Логроньо). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Санто-Доминго-де-ла-Кальсада. Занимает площадь 11,00 км². Население — 533 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 8 км.

Покровителем города считается святая дева де ла Нативидад.

Население

Примечания

Ссылки
 Официальная страница 

Муниципалитеты Риохи